Sagú puede referirse a:

El nombre común de la planta Maranta arundinacea.
El nombre común de la planta Sambucus nigra.
El nombre común de dos especies de planta de la género Cycas.
El nombre común de la palma Metroxylon sagu.
Bolitas de harina de fécula Sagú (fécula).
Un postre del sur de Brasil, conocido como sagu'''.